À corps perdu est une expression signifiant 'en risquant sa vie'.

À corps perdu peut aussi désigner :

Cinéma & Télévision 
 À corps perdu (A Rage to Live), film américain réalisé par Walter Grauman en 1965 ;
À corps perdu, téléfilm français réalisé par Abder Isker en 1970 ;
 À corps perdu, film québécois réalisé par Léa Pool en 1988 ;
À corps perdu, un épisode de la série Police 2000 en 1988 ;
 À corps perdu, film français d'Isabelle Broué en 2000 ;
À corps perdu, un épisode de la deuxième saison de la série Stargate Atlantis en 2005 ;
À corps perdu, un épisode de la sixième saison de la série Section de recherches en 2012 ;
À corps perdu, court-métrage de Mathieu Hussenot en 2017 ;
À corps perdu, un épisode de la première saison de la série Balthazar en 2018 ;
À corps perdu, documentaire de Magali Chapelan en 2018.

Musique 

 À corps perdu, une chanson de Mike Brant, en 1971 ;
 À corps perdu, une chanson de Grégory Lemarchal, sur l'album Je Deviens Moi en 2005 ;
À corps perdu, un album de Cartouche en 2009.

Littérature 

 À corps perdu, réédition d'une bande dessinée érotique de Michel Denni, Philippe Mellot et Georges Lévis, parue en 1990  ;
 À corps perdu : la mort en face, catalogue commenté tiré de l'exposition éponyme, paru en 2010 ; 
 À corps perdu, un roman de Marie Talvat et Alex Laloue, paru en 2019 ; 
 À corps perdu, un roman jeunesse de Muriel Zürcher, paru en 2021.

Voir aussi 
 Seul... à corps perdu, film français réalisé par Jean Maley et Raymond Bailly en 1963,
 À corps perdus (Non ti muovere), film italo-espagnol réalisé par Sergio Castellitto en 2004.

Références